Luis Marín (heuvel), een heuvel in Mexico

 Luis Marín (militair), een Spaanse militair (16e eeuw)
 Luis Marín Sabater, een Spaanse voetballer (1906-1974)
 Luis Marín (schrijver), een Chileense schrijver (1972-2019)
 Luis Marín (Costa Rica), een Costa Ricaanse betaald voetballer (*1974)
 Luis Marín (Chili), een Chileense voetbaldoelman (*1983)